

Населені пункти та їхні частини
 Мілоцин — село в гміні Ясткув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Мілоцин — село в гміні Войцехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Мілоцин — село в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Мілоцин — село в гміні Цедри-Вельке Ґданського повіту Поморського воєводства
 Мілоцин — частина міста Ряшів в Підкарпатському воєводстві
 Мілоцин — частина села Кошвали в гміні Цедри-Вельке Ґданського повіту Поморського воєводства

Примітки